Топоним «Сояна» может иметь следующие значения:
 Со́яна — река в Архангельской области, левый приток реки Кулой.
 Со́яна — деревня Мезенского района Архангельской области.
 Сояна () — населённый пункт коммуны Терриччола в Италии.

См. также 
 Саяны (значения)